Експозиция може да се отнася за:

Творчески термини 
 Експозиция (литература) – увод в литературно произведение
 Експозиция (музика) – част от музикална форма
 Експозиция (галерия) – синоним на художествена изложба
 Експозиция (музей) – демонстрация на музейни предмети (експонати), тяхното организиране, обяснение и разположение.

Технически термини 
 Експозиция (радиология) – йонизираща способност на лъченията във въздуха;
 Експозиция (фотография) – количество светлина, което преминава през блендата на фотоапарата за времето, в което е отворена;
 Експозиция (финанси) – всяко притежавано вземане, задължение или имущество, разглеждано като носител на кредитен риск, независимо от неговите условия или начин на възникване.